CityCinema is een bioscoop in het centrum van de Nederlandse stad Venlo.

Geschiedenis en bioscoopstad 
De bioscoop is in 2013 gestart, nadat de stad rond de eeuwwisseling haar enige nog overgebleven bioscoop voor reguliere films verloor, het City Theater. De eigenaar van de huidige bioscoop is een nazaat van de toenmalige, korte tijd oudst werkende, bioscoop van Nederland.

Venlo kende aan het begin van de twintigste eeuw vele bioscopen. In de hoogtijdagen van de film telde de stad zelfs vijf aparte bioscopen, met elk meerdere zalen. In 1933-1934 heerste in de stad zelfs een heuse bioscoopoorlog. Er bestond een bioscoopbond, die regels maakte waaraan de bioscopen gehoor moesten geven. Als gevolg hiervan moesten de meeste bioscopen uiteindelijk hun deuren sluiten. Van deze bioscopen heeft alleen het City Theater zich tot in de jaren negentig kunnen handhaven. In 1980 werd elders in de binnenstad nog een bioscoop met twee zalen geopend, de Scène bioscoop. Maar deze bioscoop heeft rond de eeuwwisseling zijn deuren moeten sluiten. Daarna is in het pand een Filmhuis gevestigd, Filmtheater De Nieuwe Scene.

De naam van de bioscoop refereert aan de bioscoop die tot in de jaren 90 elders in de binnenstad lag, van dezelfde eigenaar.

Raadsvragen over grondverkoop 
De oppositie in de Venlose gemeenteraad zette na de gunning vraagtekens bij de grondverkoop voor de bioscoop. Het gemeentebestuur had de gunning aan Van Pol en Van Haren Vastgoed gegeven. De grond zou echter voor een "vriendenprijsje" aan de exploitant hebben verkocht. Vooral de SP vroeg zich af of er verband was met Roermond aangezien de projectontwikkelaar van de Venlose bioscoop in die stad steekpenningen zou hebben betaald aan Jos van Rey.

Zalen en samenwerking 
De CityCinema bevat vier filmzalen, en huurt daarnaast regelmatig een zaal van Filmtheater De Nieuwe Scene. Aanvankelijk was het de bedoeling dat De Nieuwe Scene een zaal zou huren bij CityCinema, maar doordat De Nieuwe Scene te laat was met het opzeggen van de huur is de samenwerking omgedraaid.

Verder heeft de eigenaar nog een bioscoop in Reuver, Luxor Reuver geheten.

Zie ook 
 City Theater
 Filmtheater De Nieuwe Scene

Externe link 
 Website

Bioscoop in Limburg (Nederland)
Theaterzaal in Venlo